109-й километр — остановочный пункт на линии Брянск — Орёл, расположенная в деревне Бабинка Карачевского района Брянской области.

Платформа расположена на неэлектрифицированном участке линии. Железнодорожный путь один. Кирпичный остановочный павильон по неизвестной причине вынесен приблизительно на 25 м от платформы в сторону деревни и пассажирами не используется. Других построек не имеется.

Ежедневно через платформу следует по 5-6 пригородных поездов в каждом направлении. Поскольку деревня находится на значительном удалении от шоссейных дорог, то пригородные поезда являются основным средством транспорта для её жителей.

Рядом с платформой расположен железнодорожный переезд без шлагбаума.

Примечания 

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Появились в 1960-е годы в России
1960-е годы в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянской области